

Cinema 
 The Ride – film del 1995 diretto da Jan Svěrák
 The Ride – film del 1997 diretto da Jeff Myers
 The Ride – film del 1997 diretto da Michael O. Sajbel
 The Ride – film del 2002 diretto da Patrick Harbinson
 The Ride - Storia di un campione (Ride) – film del 2018 diretto da Alex Ranarivelo

Musica 
 The Ride – singolo di David Allan Coe del 1983, dall'album Castles in the Sand
 The Ride – singolo di Alec Empire del 2002, dall'album Intelligence and Sacrifice
 The Ride – album dei Los Lobos del 2004
 The Ride – singolo di Milow del 2008, dall'album Coming of Age
 The Ride – album dei Catfish and the Bottlemen del 2016
 The Ride – album di Nelly Furtado del 2017
 The Ride – singolo di Rafał Brzozowski del 2021

Televisione 
 Una cicogna in arrivo (The Ride) – episodio della sesta stagione de I Soprano
 The Ride Show di MTV dove racconta la vita dei cantanti.